Герш Бенционович (Григорий Борисович) Ингер (; 22 января 1910, Сарны, Липовецкий уезд, Киевская губерния, Российская империя — 11 февраля 1995, Москва, Российская Федерация) — советский художник, известный иллюстрациями произведений Шолом-Алейхема. Член Союза художников СССР.

Биография

Происхождение 
Герш Ингер родился в селе Сарны (Охримово, Сарна) Липовецкого уезда Киевской губернии (ныне Черкасская область Украины).

Детство провёл в Умани, где посещал еврейскую начальную религиозную школу (хедер), а также брал уроки игры на скрипке. 

В 1925 году переехал в Киев, где с 1926 по 1930 год учился в Киевской еврейской художественно-промышленной школе у М. И. Эпштейна, под влиянием которого воспринял художественную идеологию еврейского модернизма Культур-Лиги.

До начала 1930-х Ингер работал в основном в кубистической манере.

Жизнь в эвакуации 
В годы Великой Отечественной войны в эвакуации с женой и дочерью жил в деревне Новое Климово Чувашской АССР (на фронт не попал в связи с потерей слуха), где начинает антифашистские циклы, растянувшиеся на много лет — «Бабий Яр», «Камни Треблинки», «Последний путь». 

В своем дневнике в 1943 году Ингер пишет: «При свете коптилки копировал рисунки Микеланджело, еле двигал пальцами… Я работал с наслаждением». В поисках работы Ингер ходит по соседним деревням (из дневниковой записи от 23 декабря 1943 года: «Последние два дня ходил по деревням, искал работу…»). Ингер отзывается о деревенских жителях округи: «Они уравновешены, спокойны. Такими могут быть только большие философы — или дети. Может, это высшая человеческая мудрость?». В это время Ингер работает над иллюстрациями к роману Шолом-Алейхема, рисует с натуры соседских детишек, ходит в лес за дровами (из дневниковой записи от 25 февраля 1944 года: «Сегодня закончил иллюстрации к роману Шолом-Алейхема „Иоселе-Соловей“, теперь работаю над иллюстрацией к „Тевье-молочнику“. В работе ищу спасения от тяжелых дум. Собираемся с женой в деревню Кольцовка — двенадцать километров в стужу, но идти надо. Мы остались без хлеба. Может быть, за работу удастся получить мукой»).

Весной 1944 года Ингер работает над иллюстрациями к Гамлету.

После войны 
В 1944 году вернулся в Москву.

Место захоронения: Москва, Востряковское кладбище (квадрат 36-3, ряд 10, ограда/участок 391).

Семья 
Жена — Ингер Песя Срульевна (1916-1973). 

Мать похоронена (в первой половине 1940-х) в деревне Новое Климово Чувашской Республики. Брат умер во время Великой Отечественной войны.

Наследие 
Работы Григория Ингера находятся в Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина, Центральном музее музыкальной культуры им. М. И. Глинки, Музее кино, художественной галерее г. Чебоксары, музее г. Белгорода, Еврейском музее в Париже, а также в частных собраниях в России, США, Израиле, Англии.

Литература 
 Казовский Гиллель. Художники Культур-Лиги. Памяти Герша Бенционовича Ингера. Современные исследования. Альбом. М. — Иерусалим: Мосты культуры-Гешарим, 2003 г. 344 с., илл
 Шолом-Алейхем. Рассказы для детей. Иллюстратор: Герш Ингер. ISBN 5-93273-190-7; 2005 г.
 Шолом-Алейхем. Мальчик Мотл. Иллюстратор: Герш Ингер. , 978-5-901599-72-3; 2007 г.
 Шолом-Алейхем. Тэвье-молочник. Иллюстратор: Герш Ингер. 1946 г.
 Фильцер А. М. И порвется серебряный шнур (О художнике Герше Ингере). // Мост-Гешер, Москва, № 3, 1995.
 Фильцер А. М. «Еврейские художники в Советском Союзе: 1939—1991. Из собрания Музея современного еврейского искусства в Москве», Иерусалим, 2008. Первая книга о еврейском национальном искусстве в послевоенном Советском Союзе. Язык издания - русский и английский. В книге помещены 32 иллюстрации работ Г. Ингера и статья о художнике.  
 Фильцер А. М. «Современное еврейское искусство: галут — алия — Эрец Исраэль», Иерусалим, 2011. Язык издания - русский и английский. В книге помещена работа Г. Ингера "Хазан", 1962. Еврейская религиозная тематика крайне редко встречалась в произведениях художников в советский период.

Ссылки 
 Чувашский государственный художественный музей
 Автор
 Галерея

Примечания 

Родившиеся в 1910 году
Родившиеся 22 января
Родившиеся в Монастырищенском районе
Умершие в 1995 году
Художники СССР
Художники России
Художники-иллюстраторы СССР
Умершие 11 февраля
Персоналии:Чувашия
Похороненные на Востряковском кладбище